Przednutka krótka
 Przednutka długa